Gonzaga (Minas Gerais), een stad in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Gonzaga (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan
Gonzaga (Italië), een stad in de Italiaanse provincie Mantua
Gonzaga University, een universiteit in de stad Spokane (Washington, Verenigde Staten)
Huis Gonzaga, de naam van de familie die lange tijd heerste over Mantua en later Monferrato
Gonzaga (geslacht), een geslacht van gaasvliegen